Sly Cooper (serie) – serie videoludica per PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation Vita. 
Sly Cooper (personaggio) – protagonista dell'omonima serie.